Чарльз-Андреас Брим (; 8 августа 1998, Коломб, Франция) — канадский футболист, нападающий нидерландского клуба «Спарта и сборной Канады, выступающий на правах аренды за «Эйндховен».

Биография

Ранние годы 
Родился в 1998 году во Франции в семье отца тоголезца и матери корсиканки. Позже вместе с семьёй переехал в Монреаль, где провёл свои ранние годы. Имеет двойное гражданство Франции и Канады. В 2011 году присоединился к академии канадского клуба Монреаль Импакт. В 2013 году вернулся во Францию, где продолжил карьеру в клубе «Газелек». Спустя год переехал в Бельгию, где был игроком молодёжных команд «Мускрон-Перювельз» и «Зюлте Варегем»

Клубная карьера 
4 июля 2018 года Брим подписал свой первый профессиональный контракт с клубом французской Лиги 1 «Лилль», но за основной состав команды не играл, проведя концовку сезона 2017/18 и сезон 2018/19 в фарм-клубе «Лилль Б» в четвёртой лиге Франции. 

В июле 2019 года был отдан в аренду в португальский клуб «Белененсеш», однако в чемпионате Португалии сыграл лишь один матч — 30 августа в матче с «Боавиштой» появился на замену на 80-й минуте, заменив Матию Люича. В июле следующего года был отдан в аренду в бельгийский клуб «Мускрон-Перювельз».

В мае 2022 года подписал трёхлетний контракт с нидерландским клубом «Спарта».

Карьера в сборной 
Впервые был вызван в сборную Канады в январе 2020 года и сыграл за неё три товарищеских матча: два против сборной Барбадоса и один против Исландии. 10 января во втором матче против Барбадоса отметился забитым голом на 10-й минуте.

Примечания 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Эйндховен»